— железнодорожная станция в японском городе Китами, обслуживаемая компанией JR Hokkaido.

История 
Станция Китами была открыта 25 сентября 1911 года. С приватизацией JNR она перешла под контроль JR Hokkaido. Поезда «Охотск» и «Тайсэцу» останавливается на этой станции.

Линии 
 JR Hokkaido
 Главная линия Сэкихоку

Примечания

Ссылки 
 JR Hokkaido 

Железнодорожные станции в префектуре Хоккайдо